Direito 
 Fórum ou foro — edifício em que está sediado o Judiciário de uma localidade

História
 Fórum (Roma)
 Fórum Romano
 Fóruns imperiais

Meios de comunicação
 Fórum de discussão ou fórum de internet
 Fórum (revista)

Política e economia
 Fórum Econômico Mundial
 Fórum Social Mundial
 Fórum Internacional Software Livre
 Fórum Social do Mercosul
 DVD Forum

Comércio
 Fórum Viseu — centro comercial